Marsaglia steht für:

 Marsaglia, Ort in Italien

Marsaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Francesca Marsaglia (* 1990), italienische Skirennläuferin
 George Marsaglia (1924–2011), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Matteo Marsaglia (* 1985), italienischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Satz von Marsaglia, ein Satz über Pseudozufallszahlen